|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Amelia Island (officieel Bausch & Lomb Championships) van 2006 vond plaats van 3 tot en met 9 april 2006 op het Amerikaanse eiland Amelia Island, Florida. Het was de 27e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groene gravelbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen veertien speelsters uit de top 30 deel.

Titelhoudster Lindsay Davenport was haar titel niet komen verdedigen, wegens een rugblessure.

Het eerste reekshoofd, Nadja Petrova uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als derde geplaatste Italiaanse Francesca Schiavone in twee sets. Petrova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Amelia Island op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de tweede van 2006.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters 
 De nummers 1 tot en met 8 kregen een bye voor de eerste ronde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Bryanne Stewart en Samantha Stosur hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Stewart speelde samen met Nicole Pratt – zij bereikten de tweede ronde. Stosur en Lisa Raymond waren het eerste reekshoofd – zij strandden al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Shinobu Asagoe / Katarina Srebotnik won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste koppel Liezel Huber en Sania Mirza in twee sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. De Japanse Asagoe had daarnaast vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Sloveense Srebotnik tien.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek en Vera Doesjevina uit Rusland waren door middel van een wildcard tot het toernooi toegelaten – zij verloren meteen hun openingspartij.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Amelia Island 2006
Amelia Island